Matale – città della provincia Centrale (Sri Lanka)
 Matale  – circoscrizione della regione di Pemba Sud, distretto di Chake Chake (Tanzania)
 Matale – circoscrizione della regione di Arusha, distretto di Longido (Tanzania)